Mužská čtyřhra Noventi Open 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do deblové soutěže tenisového turnaje hraného v severoněmeckém Halle na trávě nastoupilo dvacet čtyři dvojic. V roce 2020 byl turnaj zrušen pro koronavirovou pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl jihoafricko-novozélandský pár Raven Klaasen a Michael Venus, jehož členové nestartují společně. Klaasen nastoupil s Benem McLachlanem. Ve druhém kole však podlehli Argentincům Andrési Moltenimu s Guidem Pellou. Spoluhráčem Venuse se stal Tim Pütz, s nímž skončil v semifinále na raketách Augera-Aliassimeho s Hurkaczem.

Vítězem se stal třetí nasazený, německo-rumunský pár Kevin Krawietz a Horia Tecău, který ve finále zdolal kanadsko-polskou dvojici Félix Auger-Aliassime a Hubert Hurkacz po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů. Ze třetího společně odehraného finále získali první trofej, když poraženi skončili na Rotterdam Open 2021 a Barcelona Open 2021. Krawietz na okruhu ATP Tour vybojoval šestý deblový titul a pro  Tecăua to bylo třicáté osmé takové turnajové vítězství. Jejich celková bilance v probíhající sezóně po skončení činila 23–11.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (vítězové)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  Tim Pütz /  Michael Venus (semifinále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinále)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (2. kolo)
  Oliver Marach /  Ajsám Kúreší (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení párů 
  Evan King /  Hunter Reese (1. kolo)
  André Göransson /  Sebastian Korda (1. kolo)

Kvalifikované páry 
  Daniel Masur /  Rudolf Molleker

Šťastní poražení 
  Yannick Hanfmann /  Dominik Koepfer

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Halle Open
Tenis v Německu v roce 2021
ATP Tour 2021